

Дубники — село, Мядельський район, Мінська область
 Дубники — село, Смолевицький район Мінська область
 Дубники — село, Червенський район Мінська область

Дубники — присілок, Сернурський район, Марій Ел

Дубники — село, Звягельський район, Житомирська область
 Дубники — колишнє село, Володимир-Волинський район, Волинська область